Niemcy:
 Ettenhausen an der Nesse – część gminy (Ortsteil) Hörselberg-Hainich w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Wartburg
 Ettenhausen a.d. Suhl – dzielnica Bad Salzungen
 Ettenhausen – dzielnica gminy Schleching w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein

Inne:
 Ettenhausen – zapora wodna